'''Sepang Racing Team'''(cunoscuta in trecut drept SIC Racing Team) este o echipa de curse de motocicleta MalaysiaMalaeziana]], detinuta de Circuitul International Sepang. Infiintata pentru prima oara in 2015 in clasa Moto3 si extinsa in 2019, avand echipa in MotoGP, Moto2 si Moto3. Echipa de MotoGP este denumita formal Petronas Yamaha Sepang Racing Team( Petronas Yamaha SRT), in timp ce in  Moto2 si Moto3, echipele se numesc Petronas Sprinta Racing Team( Petronas Sprinta SRT).

Istorie 
Echipa a concurat pentru prima oara in Moto2 in 2014, impreuna cu fostul racer Johan Stigefelt care si-a lansat propriul outfit in clasa de mijloc folosind o motocicleta Caterham si cu sprijin din partea companiei aeriene malaeziene Air Asia.

Terminand campionatul pe locul 6 cu Johan Zarco si Josh Herrin, echipa s-a schimbat in Sepang International Circuit Team pentru sezonul urmator.

Echipa a semnat un pilot malaezian, Zulfahmi Khairuddin, pentru sezonul de debut in clasa usoara, caruia i s-a alaturat pilotul ceh Jakub Kornfeil. Kornfeil a obtinut 2 podiumri si a terminat pe locul 12 in campionat, in timp ce Khairuddin a obtinut maxim locul 5 la Marele Premiu al Japoniei. Kornfeil a ramas cu echipa pentru sezonul 2016, terminand pe locul 8, obtinand un podium la Circuitul Sepang. Adam Norrodin a fost semnat pentru a-l inlocui pe Khairuddin, a terminat anul pe locul 28, cele mai bune rezultate fiind doua locuri 11.

Dupa ce l-au inlocuit pe Kornfeil cu pilotul japonez Ayumu Sasaki pentru 2017, echipa a terminat pe locul 17 si 20. In octombrie, au anuntat de asemenea o revenire in Moto2 pentru 2018, cu pilotul malaezian Hafizh Syahrin. Dupa ce l-au eliberat pe Syahrin mai devreme pentru a-i lua locul lui Jonas Folger in Motogp pentru echipa Yamaha Tech 3, Khairuddin s-a intors la echipa pentru startul sezonului.

Sasaki si Norrodin au terminat sezonul 2018 pe locurile 20 si 21, cel mai bun rezultat al lui Norrodin fiind un loc 5. Khairuddin a fost inlocuit cu pilotul finlandez Niki Tuuli dupa doar 5 runde, terminand sezonul pe locul 32 cu cel mai bun rezultat obtinut intr-o cursa fiind 15.

Extinderea in MotoGP 
In luna iulie 2018, a fost anuntat faptul ca Sepang Racing Team va urca in clasa regina pentru sezonul 2019 MotoGP, cu Yamaha, aceasta oferindu-le motociclete Yamaha YZR-M1 pentru sezoanele 2019, 2020 si 2021. Semnandu-l pe incepatorul francez Fabio Quartararo si pilotul italian Franco Morbidelli, echipa a devenit Petronas Yamaha SRT. Echipa si-a imbunatatit parteneriatul cu Petronas la Marele Premiu al Țărilor de Jos in 2019, cand compania de ulei malaeziana s-a alaturat echipei ca partener tehnic, echipa folosind de acum uleiul de motor Petronas Sprinta.

Fiind inca prezenti in Moto2 si Moto3, pilotul malaezian Khairul Idham Pawi s-a alaturat echipei  pe noua motocicleta Triumph-Kalex. In Moto3, lui Sasaki i s-a alaturat noul semnat John Mcphee. McPhee le-a oferit prima victorie  la Marele Premiu al Franței.

Echipa s-a extins si in MotoE, semnand cu pilotul britanic Bradley Smith.

Dupa ce Petronas a anuntat ca isi va retrage sponsorizarea la sfarsitul lui 2021, echipa se va desfiinta.

Rezultate 
(key) (Cursele in bold indica pole position; cursele in italic indica cea mai rapida tura)

* Season still in progress.

Note

Referinte

Legături externe
 

   

Caterham Group
Motociclism
Echipe sportive din Malaezia